A Republikanska futbołna grupa (1954) było 30. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii